Асар — многозначный термин.
 Асар — казахский обычай взаимопомощи.
 Асар — казахстанская политическая партия.
 Асар — газонефтяное месторождение.
 Асар, Амадо — аргентинский боксёр.
 Асар Себастаци — армянский учёный, лекарь XVI—XVII веков.
  — деревня в Венгрии